Нарци́сс жонкилля, или жонки́ль () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Нарцисс жонкиль — многолетнее луковичное травянистое растение. Луковица яйцевидной формы, не более 2,5 см в диаметре, тёмно-коричневого цвета.

Листья немногочисленные (в количестве не более 4) прямые, линейные, до 50 см длиной и до 0,5 см шириной, тёмно-зелёные.

Стрелка-цветонос до 35 см длиной, уплощённая, ближе к основанию сравнительно толстая, выше — тонкая, продольно разлинованная, несущаяя от 1 до 6 цветков. Прицветник плёнчатый, бледно-коричневый. Цветки ароматные, 2—3 см в диаметре. Трубка (коронка) небольшая, оттопыренная, до 2,5 см длиной, зеленовато-жёлтая. Листочки околоцветника золотисто-жёлтые, обратноланцетовидные или яйцевидные. Тычинки неравные, три из них короче трубки, три — длиннее. Пестик обычно короче длинных тычинок, однако может их и превосходить.

Число хромосом 2n = 14.

Ареал 
Естественный ареал жонкиля — Средиземноморье (от Южной Европы и Северной Африки до Ближнего Востока).

К культуре с 1565 года. Выращивается в качестве декоративного садового растения в Европе и Северной Америке. Используется для выгонки. Во Франции и в Марокко используется для изготовления парфюмерии и эфирного масла.

Таксономия

Синонимы 
Синонимы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Синонимы

Примечания

Литература 

 
 

Нарцисс
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum